Salineros – abitanti di La Salina (Colombia)
Salineros – abitanti di Salinas del Manzano